Ab in den Süden steht für:

 Ab in den Süden (Film), deutscher Fernsehfilm von Wilfried Dotzel (1982)
 Ab in den Süden (Lied), deutsches Lied von Buddy (2003)
 Ab in den Süden (Musical), deutsches Schlager-Musical (2016)